ALda je lahko:
 Alda (osebno ime)
 Alda (priimek)
 Alda (avtomobil), francoski avtomobil iz zgodnjega 20. stoletja
 Alda, Nebraska, vas v Združenih državah Amerike